Улица Станиславского () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Гетмана Полуботка до улицы Земская. Улица расположена на линии трассировки проспекта Победы с реконструкцией усадебной застройки под многоэтажную жилую застройку, согласно «Генеральному плану Чернигова».  

Примыкают улицы Милорадовичей, Терентия Кореня, Алексея Флёрова, Афанасия Шафонского.

История 
Глебовщина была проложена после 1908 года и застроена индивидуальными домами. Затем была названа Григорьевская улица. Оба названия связаны с тем, что улица была проложена на земле Григория Глебова. 

В 1940 году улица получила современное название — в честь русского театрального режиссёра Константина Сергеевича Станиславского.

Начало улицы в 1980-е годы  было преобразована в связи со строительством квартала многоэтажной жилой застройки проспекта Победы (район Пять углы). В советский период по улице были расположены областное предприятие «Бытрадиотехника» и путевой ремонтно-строительный трест.

Застройка 
Начало улицы служит внутридомовым проездом. Парная и непарная стороны улицы занята усадебной застройкой. Сохранились интересные по архитектуре дома старой застройки (например, №№ 8, 23, 40 и другие).

Учреждения:
 дом № 40 — центр реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями 

Памятники истории: 
 дом № 40 — Дом, где жил экономист и литератор Иосиф Гаврилович Дроздов (дом начала 20 века) — истории местного значения

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 778 СТАНІСЛАВСЬКОГО  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Улицы, названные в честь Константина Станиславского